В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Клаудія Коде-Кільш здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Горват 7-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Бонні Гадушек (3-тє коло)
  Кеті Горват (фінал)
  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (3-тє коло)
  Андреа Темешварі (3-тє коло)
  Клаудія Коде-Кільш (Переможниця)
  Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
  Кеті Ріналді-Стункел (півфінал)

 Іванна Мадруга-Оссес (3-тє коло)
 Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
 Кеті Горват (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
 Андреа Леанд (чвертьфінал)
 Камілл Бенджамін (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open